Friedrich Pels Leusden ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Pels Leusden (Mediziner, 1866) (1866–1944), deutscher Chirurg
 Friedrich Pels Leusden (Mediziner, 1899) (1899–1976), deutscher Hygieniker